Österreich rockt den Song Contest ist der Titel der österreichischen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest.
Folgende Sendungen fanden bisher statt:

 Österreich rockt den Song Contest (2012), die österreichische Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2012
 Österreich rockt den Song Contest (2013), die österreichische Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2013